Лемма о разрастании для контекстно-свободных языков — лемма, по аналогии с одноименной леммой для регулярных языков позволяющая относительно несложно доказывать, что данный язык не является контекстно-свободным.

Формулировка 
Если L — КС-язык над алфавитом V, то 
.
Иначе говоря, любую достаточно длинную цепочку в КС-языке можно разбить на пять частей так, что повторение второй и четвёртой частей произвольное количество раз (возможно, 0) не приведут к выходу за пределы языка.

Доказательство 
Пусть задан КС-язык (V, N, S, G), причем грамматика языка приведена (то есть не содержит правил вида A → ε или A → B).

Поскольку количество нетерминальных символов конечно, равно как и длина каждого правила вывода, то длина цепочки, высота дерева вывода для которой не превышает |N|, также ограничена сверху неким числом n.

Рассмотрим цепочку . В силу вышесказанного высота дерева её вывода превысит |N|, то есть найдется путь из аксиомы в один из терминальных символов, длина которого будет больше, чем количество нетерминальных символов грамматики. Поскольку на каждом шаге заменяется один нетерминальный символ, как минимум один нетерминальный символ Q на этом пути будет заменён дважды. Из этого следует, что существует цепочка xQy с непустыми x или y, выводящаяся из Q. Следовательно, в процессе вывода S →* α процесс вывода Q →* xQy можно повторять сколь угодно много раз или опустить.

Тривиальное следствие: в любом бесконечном КС-языке найдется бесконечное подмножество цепочек, длины которых образуют возрастающую арифметическую прогрессию.

Примеры использования 
 Язык  не является КС-языком: в нём невозможно выбрать две цепочки и накачивать их, не выходя за пределы языка (необходимо одновременно накачивать три цепочки).
 Язык  также не является КС-языком, но доказать это «накачиванием» уже не получится: можно накачивать «зоны» символов a и b, воспользовавшись тем, что символов c в цепочке может быть меньше. Но если рассмотреть принадлежащую языку цепочку , то или исключение накачиваемых цепочек выведет за пределы языка, что противоречит лемме о накачке.
 Язык  также не является КС-языком, так как он противоречит следствию из леммы.

См. также 
 Лемма о накачке для регулярных языков
 Контекстно-свободная грамматика

Литература 
 
 

Формальные языки
Р